Contraban, còmic de Mortadel·lo i Filemó
 Contraban, narració de temàtica marinera de Josep Pla